Гусинка — название географических объектов.

Населённые пункты

Польша 
 Гусинка — село в Люблинском воеводстве.

Россия 
 Гусинка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Гусинка — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.

Украина 
 Гусинка — село в Купянском районе Харьковской области.

Реки

Россия 
 Гусинка — река в Тверской области, приток Мажицы.
 Гусинка — река, приток Кухтуя.

Украина 
 Гусинка — приток Ворсклы.
 Гусинка — приток Великого Бурлука (бассейн Северского Донца).